Brachówka (ukr. Брахівка) – wieś na Ukrainie w rejonie buskim obwodu lwowskiego.

Historia 
Dawniej przysiółek w powiecie brodzkim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon buski
Wsie w obwodzie lwowskim